Tibauensi – abitanti di Tibau do Sul
Tibauensi – abitanti di Tibau